est un genre éteint de thérapsides gorgonopsiens ayant vécu durant le Permien supérieur, en actuelle Afrique du Sud. Le taxon a été décrit par Robert Broom en 1910 et comporte l'espèce type A. gracilis, et peut-être l'espèce A. tenuis.

Découverte et description 

Aloposaurus dispose d'un crâne de 12 centimètres de longueur, ce qui indique que l'animal aurait mesuré entre  de long.

Classification 
Ci-dessous, un cladogramme de l'analyse phylogénétique de Gebauer (2007) :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Gorgonopsia

Liens externes 

Gorgonopsia
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Synapside du Permien
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 1910
Taxon fossile décrit par Robert Broom